Гуртовий Андрій Андрійович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Гуртовий Василь Мусійович — голова колгоспу, Герой Соціалістичної Праці, депутат Верховної Ради УРСР 10-11-го скликань.
 Гуртовий Григорій Аркадійович — російсько-український підприємець, банкір, мільйонер, кандидат економічних наук.
 Гуртовий Григорій Олександрович — український історик, засновник історико-краєзнавчого музею у Торчині, заслужений працівник культури України, нагороджений орденами «За заслуги», «За мужність».